Un cuidador es alguien que da cuidados. El término puede referirse a:
Cuidado de ancianos, por parte de familiares, profesionales, en casa o en instituciones públicas o privadas como residencias.
Cuidado infantil, por parte de familiares, profesionales u otras personas contratras, en casa o en instituciones públicas o privadas como guarderías.
Trabajo de cuidados, aquel trabajo destinado a cuidar.
Cuidados de enfermería, normalmente por enfermeras en instituciones públicas o privadas y excepcionalmente en los domicilios.
Asistente social
También
Curator, Curador, en derecho, el que representa a quien no tiene su capacidad reconocida.
Cuidador del Registro, un funcionario estadounidense.
Vörðr, espíritu cuidador o guardián en la mitología nórdica.
Ángel de la Guarda

Véase también 
Cuidado
Investigación en cuidados